Le sentier de grande randonnée 57 peut désigner :
 le sentier de grande randonnée 57, un sentier de grande randonnée en Belgique et au Luxembourg ;
 le sentier de grande randonnée 57, un sentier de grande randonnée en France.